

Geografia

Austria 
 Frauenberg – ex comune ora frazione di Sankt Marein im Mürztal, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Francia 
 Frauenberg – comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Frauenberg – comune nel circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Frauenberg – frazione di Euskirchen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Repubblica Ceca 
 Frauenberg o Frauenberg an der Moldau – antico nome tedesco di Hluboká nad Vltavou, città nel distretto di České Budějovice (Boemia Meridionale)
 Frauenberg – antico nome tedesco di Panenská Hůrka, frazione del comune di Bílý Kostel nad Nisou nel distretto di Liberec (Liberec)